Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji UniCredit Czech Open 2017 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl kazašský tenista Michail Kukuškin.

Vítězem se stal druhý nasazený Jiří Veselý, který ve finále zdolal argentinského tenistu Federica Delbonise ve třech setech 5–7, 6–1 a 7–5. Připsal si tak třetí trofej na Czech Open.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Externí odkazy 
 
 

Moneta Czech Open
Tenis v Česku v roce 2017
ATP Challenger Tour 2017